Центральный автовокзал () — один из трёх автовокзалов города Кишинёва. Расположен в Центральном секторе Кишинёва по адресу улица Митрополит Варлаам, 58 . Автовокзал обслуживает как пассажирские перевозки внутри Республики Молдова (преимущественно пригородные), так и зарубежные направления (Украина).

История 
Центральный автовокзал Кишинёва был построен в 1974 году (архитектор И. А. Загорецкий). Вместимость здания составляла 800 человек. В здании автовокзала на первом этаже размещались зал ожидания, кассы по продаже билетов, камеры хранения, различные киоски, справочное бюро автовокзала, парикмахерская, а также административные помещения. На втором этаже были открыты учреждения общепита. К 1982 году пассажиропоток кишинёвского Центрального автовокзала достиг 9.5 миллионов пассажиров в год, количество рейсов каждый день составляло 732 в города, районные центры и сёла МССР, а также в 40 городов соседней Украины. Функционировал и один международный маршрут (Кишинёв — Бухарест). В 1982 году была открыта автостанция «Южная» (ныне  Южный автовокзал Кишинёва), на который были переведены рейсы в населённые пункты юга Молдавии, а также в некоторые города Украины (Вилково, Рени, Измаил и другие).

К концу 1990-х годов Центральный автовокзал, построенный для обслуживания преимущественно пригородных маршрутов, перестал справляться с нагрузкой. Стоянок для многочисленных междугородных и международных автобусов перестало хватать. Техническое состояние автовокзала было далеко от нормы. Шум и выхлопные газы мешали жителям близлежащих домов. В 1997 году появились сведения, что планируется постройка нового автовокзала (северного направления). В 2005 году большая часть междугородных и международных маршрутов была переведена на новый кишинёвский  автовокзал «Северный», также многие маршруты были переведены на Южный автовокзал (в частности, международные рейсы на Румынию, Болгарию, Германию, Грецию).

В 2008 году в прессе появились сообщения, что Центральный автовокзал Кишинёва будет расширен за счёт Центрального рынка (по соседству с которым находится), который, в свою очередь, будет переведён на площадку рядом с Северным автовокзалом (для чего потребуется снести старые теплицы, часть вещевого рынка и старые дома). В настоящее время проект находится на стадии согласования с различными ведомствами.

Маршруты

Междугородные 

 Анений Ной
 Баймаклия
 Балабанешты
 Балцата
 Бардар
 Батыр
 Бауричь
  Бендеры
 Биешть
 Болдурешть
 Болтун
 Бранешты
 Брэтулень
 Бравича
 Бульбоака
 Бутучень
 Бэлэнешть
 Бэлэурешть
 Валя Трестиень
 Варатик
 Варница
 Варзарешть
 Войнова
 Волинтирь
 Ворничень
 Вынаторь
 Вышкэуць

 Вэлчинец
 Гетлово
 Грозешть
 Гура-Быкулуй
 Гэлешть
 Делакэу
 Джамана
  Днестровск
 Долинное
 Долна
 Донич
 Дороцкая
 Драсличены
  Дубоссары
 Ермоклия
 Жеврень
 Заим
 Замчож
 Збероя
 Зубрешть
 Зымбрень
 Зэикань
 Иванча
 Избище
 Исаково
 Ишновец
 Кэбэешть

 Кэйнарь
 Калфа
 Карахасань
 Карбуна
 Кэушень
 Кирка
 Клишово
 Кодрянка
 Кондрица
 Константиновка
 Копанка
 Копчак
  Коржево
 Коскалия
 Кошница
 Кристешть
 Криулень
 Крокмаз
 Круглик
 Кукурузений де Сус
 Кэплань
 Кэтэлень
 Лопатна
 Лупа Рече
 Магдачешты
 Максимовка
 Малаештий-Ной

 Малаешты
 Малкоч
 Маловата
 Маловата Ноуэ
 Марианка де Сус
 Маркауць
 Мерень
 Милешть
 Микауць
 Мирзешть
 Монастырь Курчинь
 Николаевка
 Ниморень
 Ниспорень
 Нишкань
 Новые Варзарешты
 Новые Драгушаны
 Новые Мерены
 Одая
 Оксентя
 Олэнешть
 Oнишкань
 Опачь
 Оргеев
 Паланка
 Паручень
 Пашкань

 Пересечинa
 Плотина
 Порумбрей
 Похребень
 Похребя
 Пухачень
 Пуркарь
 Пыржолтень
 Пырыта
 Пятра
 Резень
 Речя
 Рогь
 Роскань
 Рэдень
 Раскаец
 Рэзень
 Сагайдак
 Садова
 Саицы
 Сатул Ноу
 Селиште
 Серпень
 Сипотень
  Слободзея
 Скорены
 Сирота

 Спея
 Старая Кобушка
 Старые Дубоссары
 Старый Хирбоватул
 Стецканы
 Сурик
 Суручень
 Суслень
 Сэлкуца
 Сэсень
 Табора
 Талмаз
 Танатарь
 Тараклия
 Татарешть
 Телица
 Темелеуць
  Тирасполь
 Токуз
 Требужень
 Троицкое
 Тыбырика
 Фарладень
 Флорены
 Фурчень
 Хагимус
 Хармацка

 Хиждиень
 Ходжинешть
 Холеркань
 Хомутяновка
 Хорешть
 Хородиште
 Хыржаука
 Хырова
 Большой Хыртоп
 Малый Хыртоп
 Циганешть
 Ципала
 Четросу
 Чигэрлень
 Чобурчу
 Чорешть
 Чимишень
 Чирнэтень
 Чуфлешть
 Штефан-Водэ
 Юрчень
 Яловены

Международные 

:
 Украинка
 Одесса
 Комиссаровка

:
 Бухарест
 Тимишоара

:
 Москва

Транзитные 
 Бельцы —  Тирасполь
 Бельцы — Порумбрей
 Кагул — Порумбрей
 Липкань —  Тирасполь
 Порумбрей —  Бендеры
 Рышканы —  Тирасполь

Справочная информация 
Телефон справочного бюро Центрального вокзала Кишинёва (373 22) 542185.

Справочное бюро находится в здании автовокзала.

Ссылки 
 Расписание рейсов Центрального автовокзала Кишинёва

Примечания 

Транспортные здания и сооружения, построенные в 1974 году
Появились в 1974 году в Молдавии
Автовокзалы Кишинёва